The Whispers ist der Name folgender Gesangsgruppen:

 The Whispers (Doo-Wop-Band), Doo-Wop-Band der 1950er-Jahre
 The Whispers (Soulband), Pop- und Soul-Band der 1960er-, 1970er- und 1980er-Jahre

The Whispers bezeichnet außerdem:

 The Whispers (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie von ABC aus dem Jahr 2015